Chili bezeichnet:

 die Gattung Paprika (Capsicum) und im allgemeinen Sprachgebrauch insbesondere die scharfen Früchte mancher Sorten dieser Gattung
 Chilipulver
 Pul Biber
 die Kurzform von Chili con Carne
 Chili (Schiff)

Chili ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Walter Chili (1918–1961), italienischer Regisseur
 Pierfrancesco Chili (* 1964), italienischer Motorradrennfahrer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chili (Illinois)
 Chili (Indiana)
 Chili (New Mexico)
 Chili (Ohio)
 Chili (Wisconsin), im Clark County

Sonstiges:

Chili das Schaf, Figur bei Bernd das Brot
 CHILI – Society mit Dominic Heinzl, eine österreichische Society- und Lifestylesendung.

Siehe auch:
 Chilipulver, Chilisauce
 Chilli
 Chih-li, Wade-Giles-Schreibweise für Zhili, eine ehemalige Provinz Chinas